Příjmení Svátek nosí více osobností:

 Adolf Svátek (1839–1911) – český novinář a spisovatel, příslušník rakouského válečného loďstva, bratr historika Josefa
 Vavřinec Svátek (1828–1910) – český advokát a politik
 Josef Svátek (1835–1897) – český historik
 Oleg Svátek (1888–1941) – český generál
 Msgre. Josef Svátek (1866–1948) – římskokatolický duchovní
 PhDr. Josef Svátek (1921–1997) – český historik
 Dan Svátek (* 1975) – český herec, producent, režisér a scenárista

Česká příjmení